Agogo (Ghana), plaats in Ghana
Agogô, een idiofoon muziekinstrument
Agogo Records, een Duits platenlabel